|-
| 61401 Шифф (Schiff)||||25 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| 61402 Франсісеверітт (Franciseveritt)||||25 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (61403) 2000 QG9||||25 серпня 2000||Терр-От||С. Вольф, Емануель Беттельгайм
|-
| 61404 Ocenasek||||26 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (61405) 2000 QT9||||24 серпня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (61406) 2000 QZ9||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61407) 2000 QK10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61408) 2000 QR11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61409) 2000 QW11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61410) 2000 QX11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61411) 2000 QC12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61412) 2000 QF12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61413) 2000 QG12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61414) 2000 QH12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61415) 2000 QK12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61416) 2000 QL12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61417) 2000 QP13||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61418) 2000 QR13||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61419) 2000 QM14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61420) 2000 QN14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61421) 2000 QU14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61422) 2000 QN15||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61423) 2000 QS15||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61424) 2000 QX15||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61425) 2000 QA16||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61426) 2000 QP16||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61427) 2000 QR16||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61428) 2000 QA17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61429) 2000 QF17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61430) 2000 QJ17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61431) 2000 QY17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61432) 2000 QS18||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61433) 2000 QY18||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61434) 2000 QB19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61435) 2000 QC19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61436) 2000 QD19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61437) 2000 QQ19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61438) 2000 QE20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61439) 2000 QM22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61440) 2000 QE23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61441) 2000 QW23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61442) 2000 QK24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61443) 2000 QW24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 61444 Katokimiko||||25 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (61445) 2000 QF25||||26 серпня 2000||Терр-От||Обсерваторія Оуклі
|-
| (61446) 2000 QH27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61447) 2000 QN27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61448) 2000 QR27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61449) 2000 QX27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61450) 2000 QC28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61451) 2000 QD29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61452) 2000 QH29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61453) 2000 QL29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61454) 2000 QE30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61455) 2000 QF30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61456) 2000 QH30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61457) 2000 QM30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61458) 2000 QT30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61459) 2000 QW30||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61460) 2000 QX30||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61461) 2000 QA31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61462) 2000 QH31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61463) 2000 QT31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61464) 2000 QC32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61465) 2000 QY32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61466) 2000 QZ32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61467) 2000 QD33||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61468) 2000 QM33||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61469) 2000 QJ35||||23 серпня 2000||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (61470) 2000 QK35||||27 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (61471) 2000 QQ35||||28 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (61472) 2000 QS35||||28 серпня 2000||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (61473) 2000 QT35||||29 серпня 2000||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (61474) 2000 QA36||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61475) 2000 QH37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61476) 2000 QJ37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61477) 2000 QS37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61478) 2000 QC38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61479) 2000 QH39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61480) 2000 QY39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61481) 2000 QN40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61482) 2000 QU40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61483) 2000 QP41||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61484) 2000 QY41||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61485) 2000 QH42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61486) 2000 QQ42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61487) 2000 QB43||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61488) 2000 QB45||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61489) 2000 QN46||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61490) 2000 QH47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61491) 2000 QJ47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61492) 2000 QL48||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61493) 2000 QO48||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61494) 2000 QG49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61495) 2000 QJ49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61496) 2000 QO49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61497) 2000 QH50||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61498) 2000 QM50||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61499) 2000 QD51||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (61500) 2000 QV51||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

61400